Añasco (gemeente), een gemeente op Puerto Rico
Añasco (plaats), een plaats op Puerto Rico in de gelijknamige gemeente